Ту́я () () — род голосеменных хвойных растений семейства . Виды этого рода, особенно , активно используются в садоводстве в качестве декоративнолиственного растения; выведено множество сортов.

Ботаническое описание 

Вечнозелёные древесные растения (деревья и кустарники). Изредка встречаются очень крупные экземпляры, до 70 м высотой при диаметре кроны 2,5 (до 6) м. У молодых растений листья мягкие игольчатые, у взрослых — чешуевидные, накрест супротивные.

Побеги могут быть двух типов: ростовые, служащие для захвата пространства, — и трофические (пищевые), основным назначением которых является фотосинтетическая деятельность. Ростовые побеги характеризуются радиальной симметрией и относительно длинными междоузлиями, трофические — дорсовентральным строением, ограниченным ростом, уплощённым стеблем и ветвлением в одной плоскости. В результате такого ветвления трофические побеги образуют плоские системы (в терминологии, предложенной в своё время немецким ботаником Вильгельмом Троллем, — платикладии). Ростовые побеги в процессе развития либо формируют скелетные ветви, либо завершаются платикладием.

Платикладии являются аналогами сложных листьев; после завершения роста (обычно через 2—3 сезона) они полностью засыхают и опадают целиком. Их характерной особенностью является диморфность листьев, которые могут быть либо приросшими к плоской части уплощённой оси, либо сложенными продольно и отстоящими от оси. Листья первого типа называются фациальными (лицевыми), второго — латеральными (боковыми, краевыми). Листья и первого, и второго типа являются чешуевидными. На нижней стороне платикладия как у фациальных, так и у латеральных листьев имеются устьичные полоски.

Растения однодомные. Шишечки продолговатые или овальные, с двумя-шестью парами чешуй, из которых верхние стерильные. Остальные несут по одной — две (реже три) семяпочки. Семена плоские с двумя узкими крыльями; созревают осенью в первый год.

Семядолей две.

В культуре 
Туя нетребовательна к условиям произрастания, хорошо выносит задымлённость промышленных городов; используется в озеленении. Как правило, культивируются в открытом грунте. Отличается высокой морозостойкостью. Наиболее распространены ,  и их многочисленные садовые формы.

Химический состав 
В древесине туи содержится аромодендрин, токсифоллин, эфирное масло жёлтого цвета с приятным запахом. Масло получают в основном при перегонке листьев туи. Оно содержит пинен, кариофиллен, сесквитерпеновый углеводород фидрен, цедрол, пинипикрин, пиллен, пинин, туйон, дубильные вещества, смолу, сесквитерпеновый спирт.

Виды 
Род насчитывает 5 видов однодомных деревьев или кустарников, произрастающих в Северной Америке и Восточной Азии.
 
 
 
 
 

К роду Туя близки , отличающийся более толстой листвой и крепкими шишками, и , отличающийся четырёхугольной несглаженной листвой и шишками с толстой древесной чешуёй.

Широко используемый в декоративном садоводстве вид , известный также под названием , сейчас в составе рода Туя не рассматривают; его правильное название согласно современным взглядам — .

Заболевания и вредители 
Поразить тую могут такие заболевания, как фузариоз, цитоспороз, бурое шютте. Они вредят как стеблям, так и хвое. Для лечения растения производится его обработка бордоской жидкостью либо Картоцидом. Выполнять её нужно два раза в месяц, пока деревце не выздоровеет.

Дерево могут поразить такие вредители, как тля и ложнощитовки. В этом случае она меняет оттенок на желтый, а затем постепенно отмирает. С целью борьбы с вредителями применяются такие препараты, как Карбофокс, Децис, Рогор. К концу июня рекомендовано провести две обработки, используя Хлорофос или Актеллик. Интервал между ними составляет две недели.

Туя в ландшафтном дизайне 
Туя давно и успешно применяется в ландшафтном дизайне наряду с другими хвойными. Это связано с тем, что, будучи вечнозеленой, она способна оживить участок в любое время года. Кроме того, она наполняет воздух особым запахом, который считается целебным при ряде заболеваний.

Туя может использоваться в мини-парке или саду как самостоятельный элемент. Также она замечательно выглядит на террасах. В дизайне ландшафта часто применяются карликовые туи, отлично дополняющие клумбы разных вариантов. Кронам туи можно придавать различные формы, поэтому она может удачно вписаться почти в любое стилевое направление.

Туя может хорошо сочетаться с лиственным растениями. Однако она не любит, когда рядом находится ель, сосна или пихта. Такие деревья, как береза и черемуха, воспринимаются ею нормально, тем не менее, это не будет смотреться гармонично с точки зрения стиля.

С помощью туи можно оформлять аллею, которая ведет к входу, либо дорожку от ворот. Она используется в живых изгородях, а также для зонирования участка. Растение будет замечательно смотреться возле искусственно созданного водоема, но в данном случае важно, чтобы оно сочеталось с зеленью, высаженной с целью укрепления прибрежного участка.

Карликовые туи хорошо сочетаются с небольшими фонтанами, камнями и уступами. Их удачно сочетают с рядом других растений. Поскольку туя обладает огромным разнообразием форм и видов, с её помощью можно воплотить любые фантазии и создать по максимуму оригинальный и неповторимый дизайн.

Примечания

Литература 

 
 
 

Кипарисовые